Согло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Согло, Кристоф (1909—1983) — бенинский военный и политический деятель.
 Согло, Нисефор (род. 1934) — бенинский политический деятель, премьер-министр страны.